Kepanjen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kepanjen (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Kepanjen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 111,94), 
 Desa Kepanjen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,34, long 113,37), 

Robotskapade Indonesienförgreningar